Красносельцы () — село,
Красносельский сельский совет,
Збаражский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122485401. Население по переписи 2001 года составляло 455 человек .

Является административным центром Красносельского сельского совета, в который, кроме того, входит село 
Розношинцы.

Географическое положение 
Село Красносельцы находится на берегу реки Гнезна Гнилая,
выше по течению примыкает село Капустинцы,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Розношинцы.
Через село проходит железная дорога, станция Красносельцы.

Объекты социальной сферы 
 Школа I-II ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания